Reschl ist der Familienname folgender Personen:

 Hilli Reschl (1926–2018), österreichische Schauspielerin
 Richard Reschl (* 1949), deutscher Soziologe, Stadtplaner, Professor und Berater